Шанинский сельсовет

Воронежская область 

 Шанинский сельсовет Таловского района (упразднён в 2006 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения)

Московская область 

 Шанинский сельсовет Волоколамского района (упразднён в 1954 году)